Virginia Slims of Indianapolis 1985 steht für folgende Tennisturniere:

 Virginia Slims of Indianapolis 1985 (März), Teppichplatzturnier 
 Virginia Slims of Indianapolis 1985 (Oktober), Hartplatzturnier